Якуб Седлачек (; ) — чешский хоккеист, вратарь. Выступал в КХЛ за клубы «Динамо» (Рига) и «Слован Братислава».

Карьера 
Якуб Седлачек является воспитанником клуба «Злин». С 2008 года играл за родной клуб в чешской Экстралиге. После окончания сезона 2012/13, в котором он завоевал серебряную медаль чешского чемпионата, Седлачек перешёл в клуб КХЛ «Динамо» (Рига). В рижской команде Якуб провёл 4 сезона. В сезоне 2017/18 он сменил три команды: «Градец Кралове», «Больцано» и братиславский «Слован». В 2018 году вернулся в «Злин». В январе 2019 года перешёл в «Спарту». В сезоне 2020/21 играл за два клуба: первую половину сезона провёл в составе словацкого «Кошице», потом перебрался в австрийский «Филлах».

Достижения

Командные 
 Серебряный призёр Экстралиги 2013

Личные 
 Лучший вратарь Экстралиги 2009 по проценту отражённых бросков (94.3 %)
 Лучший вратарь Экстралиги 2010 по количеству побед (31 победа)

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

Всего за карьеру провёл 442 игры (Чешская экстралига — 263, КХЛ — 129, Словацкая экстралига — 23, Австрийская лига — 17, Лига чемпионов — 4, вторая чешская лига — 4, сборная Чехии — 2)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Профиль на сайте ХК Спарта Прага

Хоккеисты Чехии
Хоккейные вратари
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Филлах»